Klášterů řádu servitů (řádu služebníků Mariiných) je více:

 Klášter servitů na Bílé hoře v Praze
 Klášter servitů na Novém Městě v Praze
 Klášter servitů na Starém Městě v Praze

 Klášter servitů (Jaroměřice nad Rokytnou) – v Jaroměřicích nad Rokytnou
 Klášter servitů (Rabštejn nad Střelou) – v Rabštejně nad Střelou

 Klášter servitů (Vídeň) – ve Vídni
 Kostel servitů (Innsbruck) – v Innsbrucku
 Santa Maria del Parto a Mergellina v Neapoli
 Santissima Annunziata ve Florencii – mateřský kostel servitů

Související články 
 České kláštery servitů

–